Pequín, capital de la República Popular de la Xina.
 Pequín (Barcelona), antic barri barceloní.